Dalrymple ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dalrymple (East Ayrshire), Ort in der Grafschaft East Ayrshire in Schottland
 Dalrymple (Queensland), Ort in Australien
 Shire of Dalrymple, frühere Verwaltungseinheit im Norden von Queensland
 Dalrymple-Nationalpark, Nationalpark im Norden von Queensland
 Mount Dalrymple (Queensland), Berg in Queensland
 Mount Dalrymple, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Dalrymple ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dalrymple (1737–1808), schottischer Geograph
 Brent Dalrymple (* 1937), US-amerikanischer Geologe und Geophysiker
 Dolly Dalrymple (1808–1864), Tochter einer Aborigine und eines Briten
 Frederick Dalrymple, Künstlername Friedrich Dalberg (1907–1988), südafrikanischer Opernsänger
 George Dalrymple (1826–1876), Entdeckungsreisender, öffentlich Bediensteter und Politiker in Australien
 Ian Dalrymple (1903–1989), südafrikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Jack Dalrymple (* 1948), US-amerikanischer Politiker

 Learmonth White Dalrymple (um 1827–1906), neuseeländische Frauenrechtlerin

 Theodore Dalrymple (eigentlich Anthony Daniels; * 1949), britischer Schriftsteller und Arzt
 Weldon Dalrymple-Champneys (1892–1980), britischer Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen

Siehe auch:
 Dalrymple-Zeichen
 Lake Dalrymple